Monda kan syfta på:

 Monda (fjärilar) – ett släkte fjärilar

Geografi

Spanien 

 Monda (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Monda (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar